Phrixothrix är ett släkte av skalbaggar. Phrixothrix ingår i familjen Phengodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Phrixothrix